Василий Иевлев:
 Иевлев, Василий Васильевич (1906—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Иевлев, Василий Трофимович (?—?) — русский переводчик.